Northern League 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af 10 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af St Augustine's FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 toon1892 – Northern League

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890